Vela, a Vitorla csillagkép latin neve
Vela, felderítő műholdsorozat
véla, egy mágikus lény a Harry Potter-univerzumban

 Albánia
Vela, település Lezha megyében
 Románia
Vela, község Dolj megyében